Клеси́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия. Департамент коммуны — Кальвадос. Входит в состав кантона Тюри-Аркур. Округ коммуны — Кан.

Код INSEE коммуны — 14162.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 1260 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 758 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 546 были экономически активными, 212 — неактивными (показатель активности — 72,0 %, в 1999 году было 67,3 %). Из 546 активных жителей работали 495 человек (269 мужчин и 226 женщин), безработных было 51 (23 мужчины и 28 женщин). Среди 212 неактивных 61 человек были учениками или студентами, 94 — пенсионерами, 57 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Клеси 

Коммуны департамента Кальвадос